Уэнеха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 116,69 км². Население — 1214 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Huéneja realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады